Sainte Marie ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sainte Marie (Nosy Boraha), Insel vor Madagaskar
 Îlet Sainte-Marie, kleine Insel vor Sainte-Marie (Martinique)
 Schacht Sainte Marie, Kohleförderungsschacht in Ronchamp

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Marie (Ardennes), Département Ardennes
 Sainte-Marie (Cantal), Département Cantal
 Sainte-Marie (Doubs), Département Doubs
 Sainte-Marie (Gers), Département Gers
 Sainte-Marie (Hautes-Alpes), Département Hautes-Alpes
 Sainte-Marie (Hautes-Pyrénées), Département Hautes-Pyrénées
 Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Sainte-Marie (Martinique), Überseedépartement Martinique
 Sainte-Marie (Nièvre), Département Nièvre
 Sainte-Marie (Réunion), Überseedépartement Réunion

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Sainte-Marie-à-Py, Département Marne
 Sainte-Marie-au-Bosc, Département Seine-Maritime
 Sainte-Marie-aux-Chênes, Département Moselle
 Sainte-Marie-aux-Mines, Département Haut-Rhin
 Sainte-Marie-Cappel, Département Nord
 Sainte-Marie-d'Alloix, Département Isère
 Sainte-Marie-d’Alvey, Département Savoie
 Sainte-Marie-de-Chignac, Département Dordogne
 Sainte-Marie-de-Cuines, Département Savoie
 Sainte-Marie-de-Gosse, Département Landes
 Sainte-Marie-de-Ré, Département Charente-Maritime
 Saintes-Maries-de-la-Mer, Département Bouches-du-Rhône (Pluralform)
 Sainte-Marie-des-Champs, Département Seine-Maritime
 Sainte-Marie-de-Vatimesnil, Département Eure
 Sainte-Marie-de-Vaux, Département Haute-Vienne
 Sainte-Marie-du-Bois (Manche), Département Manche
 Sainte-Marie-du-Bois (Mayenne), Département Mayenne
 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, Département Marne
 Sainte-Marie-du-Mont (Isère), Département Isère
 Sainte-Marie-du-Mont (Manche), Département Manche
 Sainte-Marie-en-Chanois, Département Haute-Saône
 Sainte-Marie-en-Chaux, Département Haute-Saône
 Sainte-Marie-Kerque, Département Pas-de-Calais
 Sainte-Marie-la-Blanche, Département Côte-d'Or
 Sainte-Marie-la-Mer, Département Pyrénées-Orientales
 Sainte-Marie-Lapanouze, Département Corrèze
 Sainte-Marie-la-Robert, Département Orne
 Sainte-Marie-Laumont, Département Calvados
 Sainte-Marie-Outre-l'Eau, Département Calvados
 Sainte-Marie-sur-Ouche, Département Côte-d'Or
 Port-Sainte-Marie, Département Lot-et-Garonne

Ortsteile in Belgien:
 Sainte-Marie, auch Sainte-Marie-lez-Opprebais, Perwez, Provinz Wallonisch-Brabant
 Sainte-Marie-Chevigny, Libramont-Chevigny, Provinz Luxemburg
 Sainte-Marie-sur-Semois, Étalle, Provinz Luxemburg

Gemeinden auf den Kanalinseln:
 Sainte-Marie-du-Câtel, Guernsey
 Sainte-Marie (Jersey), Jersey

Gemeinden in Kanada:
 Sainte-Marie-de-Blandford, Gemeinde in der Provinz Québec
 Sainte-Marie-Madeleine, Gemeinde in der Provinz Québec
 Sainte-Marie—Saint-Jacques, Wahlbezirk von Québec
 Sainte-Marie-Salomé, Gemeinde in der Provinz Québec
 Lac-Sainte-Marie, Gemeinde in der Provinz Québec

weitere Orte in Kanada:
 Sainte-Marie (Québec), Sainte-Marie-de-Beauce, Stadt in der Provinz Québec
 Sainte-Marie (Nouveau-Brunswick), Kirchengemeinde in der Provinz New Brunswick
 Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Ortschaft in der Provinz New Brunswick

Sainte-Marie ist der Familienname folgender Personen:
 Buffy Sainte-Marie (* 1941), kanadische Musikerin, Künstlerin und Sozialaktivistin indianischer Abstammung
 Rémi Sainte-Marie (1938–2022), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Lilongwe

Siehe auch:
 Saint Mary
 Santa Maria (Ortsname)
 Heilige Maria
 Sault Ste. Marie
 Sante Marie